Amedeo Ugolini (1896-1954) écrivain, journaliste et homme politique italien
 Daniel Ugolini (1942-), footballeur français
 Giovanni Francesco Ugolini (1953-), homme politique de Saint-Marin
 Giuseppe Ugolini (1783-1867), cardinal italien
 Loredano Ugolini (1927-), dessinateur
 Massimo Andrea Ugolini (1978-), homme politique de Saint-Marin
 Rolando Ugolini (1924-) footballeur italien
 Vincenzo Ugolini (vers 1580-1638), compositeur et chanteur italien